Une glande est un organe du corps des animaux qui synthétise une substance qu'elle libèrera, comme des hormones, souvent dans la circulation sanguine (glande endocrine) ou dans des cavités corporelles ou la surface externe (glande exocrine).

 Dans le langage familier ou argotique, « la glande » (du verbe glander) désigne le fait de ne rien faire par fainéantise.